Minyas nebo Minyás (starořecky Μινύας, latinsky Minyas) může být:

 Minyas (epická báseň) – řecká epická báseň ze 6. století př. n. l.
 Minyas (mytologie) – v řecké mytologii král boiótského Orchomenu
 Minyas (rod) – rod západoaustralského motýla